Coal Harbour steht für:

 Coal Harbour (Vancouver Island), Naturhafen und Gemeinde auf Vancouver Island, Kanada 
 Coal Harbour (Burrard Inlet), Nebenbucht des Burrard Inlet in British Columbia, Kanada 
 Coal Harbour (Südgeorgien), Bucht auf Südgeorgien